Klaus Eulenberger ist der Name folgender Personen:

* Klaus Eulenberger (Mediziner) (* 1943), deutscher Tierarzt, ehemaliger Cheftierarzt des Zoos Leipzig
 Klaus Eulenberger (Theologe) (1946–2018), deutscher evangelischer Pastor